Stati Uniti d'America
Gypsum – città della Contea di Eagle, Colorado
Gypsum – città della Contea di Saline, Kansas